Cet article présente une liste des élections générales québécoises depuis la Confédération canadienne en 1867.

Mode de scrutin 

L'élection de l'Assemblée nationale du Québec (Assemblée législative jusqu'en 1968) a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour : le Québec est divisé en plusieurs circonscriptions électorales qui élisent chacune un député. Il y a aujourd'hui 125 circonscriptions. 

La Charte canadienne des droits et libertés fixe la durée maximum d'un mandat à cinq années. Depuis 2012, des élections à date fixe ont été introduites : les élections ont désormais lieu le premier lundi d'octobre quatre ans après les dernières élections. Le lieutenant-gouverneur du Québec garde toutefois le pouvoir du dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment.

De manière générale, tous les citoyens canadiens de plus de , qui résident au Québec depuis plus de six mois, qui ne sont pas en curatelle et n'ont pas été privés de leur droit de vote en application de certaines lois, a le droit de vote, y compris les détenus.

Liste 

 : Gouvernement minoritaire.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Chronologie du Québec
 Politique au Québec
 Assemblée nationale (Québec)
 Histoire des campagnes électorales au Québec
 Processus de réforme du mode de scrutin au Québec

Liens externes 
 .
 . 
 . 
  - Site officiel
 
 Atlas des élections au Canada - Québec (en)

Elections générales du Québec, résultats
Élection, Générale
Quebec